Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Kevin Curren e Steve Denton 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (semifinali)

 Kevin Curren /  Steve Denton (finale)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1984